Het seizoen 2003 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 12 april en eindigde op 22 november. Het was de 59ste editie van de strijd om het kampioenschap in de hoogste afdeling van het Scandinavische land. Rosenborg BK werd voor de achttiende keer landskampioen.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie-degradatie

Vålerenga handhaaft zich en speelt ook in 2004 in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Rosenborg BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Rosenborg BK, die in het seizoen 2003 onder leiding van trainer-coach Åge Hareide, de opvolger van Nils Arne Eggen, voor de achttiende keer in de clubgeschiedenis de titel opeisten in Noorwegen.

Zie ook
1. divisjon 2003
Noorse voetbalbeker 2003
Noors voetbalelftal in 2003

2003
Competitievoetbal 2003